Il Kisei 1993 è stata la 17ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei